Tempest (englisch für ) steht für:

 Tempest (Arcade-Spiel), Computerspiel (1981)
 Tempest (Bootsklasse), Bootsklasse
 Tempest (Deckname), Abhörmethode und Schutz dagegen
 Tempest (Schiff), Passagierschiff
 Tempest (Album), Musikalbum von Bob Dylan (2012)
 Tempest (Song), Song von Bob Dylan auf dem gleichnamigen Album
 Tempest (Band), britische Band
 TEMPEST, NSA-Forschungsprogramm, siehe Van-Eck-Phreaking #Geschichtliches
 Tempest Cars, britischer Automobilhersteller
 Tempest Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Hawker Tempest, britisches Jagdflugzeug
 BAE Tempest, britisches Konzept-Tarnkappenflugzeug
 Pontiac Tempest, Pkw-Modell
 Tempest, K-Pop Boygroup 

Tempest ist der Familienname folgender Personen:
 Alistair Vane-Tempest-Stewart, 9. Marquess of Londonderry (1937–2012), britischer Adliger
 Charles Vane-Tempest-Stewart, 6. Marquess of Londonderry (1852–1915), britischer Politiker (Conservative Party)
 Charles Vane-Tempest-Stewart, 7. Marquess of Londonderry (1878–1949), britischer Politiker
 Edith Vane-Tempest-Stewart, Marchioness of Londonderry (1878–1959), britische Dame der Gesellschaft, Autorin, Herausgeberin, Gärtnerin und Suffragette
 Joey Tempest (* 1963), schwedischer Rocksänger
 Kae Tempest (* 1985), englische/r Rapper/in, Lyriker/in und Autor/in
 Marco Tempest (* 1964), Schweizer Zauberkünstler
 Richard Tempest (um 1408–1488), englischer Ritter
 Robin Vane-Tempest-Stewart, 8. Marquess of Londonderry (1902–1955), britischer Adliger

The Tempest steht für:
 The Tempest, Originaltitel von Der Sturm (Shakespeare), Theaterstück von William Shakespeare (1611/1623)
 The Tempest (Film), britischer Spielfilm (1979)
 The Tempest (Oper), Oper von Thomas Adès (2004)
 The Tempest – Der Sturm, US-amerikanischer Spielfilm (2010)